Lorec – marka piwa
 Lorec – potok, dopływ Lipnika na Słowacji